Diogene (Διογένης) este un nume grecesc, comun mai multor figuri istorice importante:

 Diogene din Sinope (412-323 î.Hr.), cunoscut ca Diogene Cinicul sau simplu Diogene
 Diogenes din Apollonia (c. 460 î.Hr.), filosof
 Diogene din Seleukia (c. 150 î.Hr.)
 Diogene din Oenoanda (sec. II), epicurean
 Diogene Laerțiu (sec. III), scriitor grec
 Diogene din Babilon, filosof grec

Dezambiguizare